Friedrich-Ebert-Platz (Berlijn), een plein in Berlijn
Friedrich-Ebert-Platz (Neurenberg), een plein in Neurenberg
Friedrich-Ebert-Platz (metro, Neurenberg), een station van de metro van Neurenberg